Груев — фамилия; имеет женскую форму Груева.
 Груев, Дамян (1871—1906) — болгарский революционер.
 
 Груев, Пётр Дмитриевич (1855—1942) — болгарский военный деятель, участник русской-турецкой войны 1877—1878 годов и сербско-болгарской войны 1885 года.
 См. также 
 Груево